Around the clock bezeichnet:

 eine Spielvariante beim Dart, siehe Darts

Siehe auch:
 Pop Around the Clock, Musiksendung von 3sat 
 Rock Around the Clock, Rock-’n’-Roll-Song